Saeed Anwar ist der Name folgender Personen:

* Saeed Anwar (Hockeyspieler) (1943–2004), pakistanischer Hockeyspieler
 Saeed Anwar (Cricketspieler, 1968) (* 1968), pakistanischer Cricketspieler
 Saeed Anwar (Cricketspieler, 1978) (* 1978), pakistanischer Cricketspieler